Gilder:
George Gilder
 la legge di Gilder
Nick Gilder
Sean Gilder
Trey Gilder